San Pablo kan syfta på:

 Sevillas flygplats – även kallad San Pablo-flygplatsen
Kanonbåten San Pablo – en amerikansk film från 1966

Geografi

Argentina 

 San Pablo, San Luis, 
 San Pablo, Catamarca,

Bolivia 

 San Pablo de Lipez, ort, Potosí, 
 San Pablo de Tiquina – en ort i Bolivia

Chile 

 San Pablo kommun, Chile, Provincia de Osorno, 
San Pablo (station) – en tunnelbanestation i Santiago

Colombia 

 San Pablo, Bolívar, 
 San Pablo kommun, Nariño, 
 San Pablo, Nariño, 
 San Pablo kommun, Bolívar,

Cooköarna 

 Palmerston, Cooköarna, atoll,

Costa Rica 

 San Pablo, Costa Rica, Heredia,

Filippinerna 

 San Pablo (Isabela), kommun, 
 San Pablo (Zamboanga del Sur), kommun, Zamboangahalvön, Province of  Zamboanga del Sur,

Guatemala 

 San Pablo La Laguna, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 San Pablo Jocopilas, kommunhuvudort, Departamento de Suchitepéquez, 
 San Pablo kommun, Guatemala, Departamento de San Marcos, 
 San Pablo, Guatemala, Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 San Pablo Villa de Mitla (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Pablo Tolimán, ort, Querétaro Arteaga, 
 San Pablo Tijaltepec (ort), Oaxaca, 
 San Pablo Tecalco, ort, Morelos, 
 San Pablo Macuiltianguis (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Pablo Huixtepec (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Pablo Etla (ort), Oaxaca, 
 San Pablo de las Tunas, ort, Puebla, General Felipe Ángeles, 
 San Pablo de las Salinas, Delstaten Mexiko, Tultitlán, 
 San Pablo Autopan, ort, Morelos, 
 Apetatitlán Antonio Carbajal, ort, Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi, 
 San Pablo, San Fernando, 
 Zitlaltépec, ort, Tlaxcala, Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, 
 San Pablo, Villa de Ramos, 
 Cerrito de San Pablo, ort, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 San Pablo, Comonfort, 
 San Pablo, Lerma, 
 San Pablo, Ciudad Fernández, 
 San Pablo, Cotija, 
 San Pablo, Acatlán, 
 San Pablo, Tecpatán, 
 San Pablo, Santo Domingo Teojomulco, 
 San Pablo, La Trinitaria, 
 San Pablo, Ixtapan de la Sal,

USA 

 San Pablo, Kalifornien, ort, Contra Costa County,

Se även
San Pablo City
São Paulo
Saint Paul

Robotskapade Chileförgreningar